Preterición () es, en general, el acto de preterir (pasar adelante, omitir). Más específicamente, puede referirse a:
 Preterición o paralipsis, una figura literaria que consiste en declarar que se omite o pasa por alto algo, cuando de hecho se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre ello (por ejemplo, «no entraré a valorar su desastrosa gestión»);
 Preterición, en el Derecho de sucesiones, el olvido u omisión de un heredero forzoso en el testamento del causante.

Referencias